MPR steht für:

 Medium Power Radar, ein Radarsystem
 Massenparallelrechner, siehe Massively Parallel Processing
 Minnesota Public Radio, öffentliche Rundfunkanstalt für Minnesota
 Multiplanare Reformation (oder Multiplanare Reformatierung, Multiplanare Rekonstruktion), eine Bildrekonstruktion in der medizinischen Schnittbildgebung
 eine schwedische Behörde, die Normen für Monitore erstellte, s. MPR II
 Mouvement Patriotique pour la République, eine politische Partei in Niger
 Mouvement Populaire de la Révolution, von 1961 bis 1997 die einzige Partei im Einparteienstaat Zaire, heute Demokratische Republik Kongo
 Majelis Permusyawaratan Rakyat (Beratende Volksversammlung), der legislative Arm und höchstes Organ im politischen System Indonesiens
 Multipoint Relay, Knoten in Ad-hoc-Netzen, die Nachrichten an mehrere Knoten weiterleiten
 Rostocker Matrikelportal
 Medizinprodukterecht
 Bahnhof Prien a Chiemsee nach DS 100

Abkürzung